Hobby steht für:

 eine Freizeitbeschäftigung, siehe Hobby
 die in der Bundesrepublik Deutschland bis 1991 erschienene Zeitschrift Hobby, siehe Hobby (Zeitschrift)
 den Wohnwagen-Hersteller Hobby-Wohnwagenwerk
 einen von DKW und der Auto Union GmbH gefertigten Motorroller, siehe DKW Hobby
 eine Zigarettenmarke der Tabakregie, siehe Hobby (Zigarettenmarke)
 den William P. Hobby Airport bei Houston, Texas
 die Hobby Rocks, Felseninseln vor der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika

Hobby ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Hobby, US-amerikanische Filmproduzentin und Filmschaffende
 Matt Hobby (* 1985), US-amerikanischer Schauspieler und Comedian
 Oveta Culp Hobby (1905–1995), US-amerikanische Politikerin
 William P. Hobby (1878–1964), US-amerikanischer Politiker
 William P. Hobby junior (* 1932), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Hobbie
 Hoby